9Y est une abréviation, qui signifie :

 Trinité-et-Tobago
 Air Kazakhstan, per code de AITA